

Sigle 

ICB peut signifier :
 Inner core boundary (en français, limite du noyau interne), l'interface entre le noyau externe (liquide) et le noyau interne (solide) de la Terre ;
 Institut culturel de Bretagne;
 Institut culturel basque.

Code 
ICB peut faire référence à :
 Islandsflug, une ancienne compagnie aérienne intérieure islandaise, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code